Nome proprio di persona, femminile, singolare.

Cinema 
Betty – film del 1992 diretto da Claude Chabrol
Betty – film del 1997 diretto da Richard Murphy

Letteratura
Betty (romanzo) – romanzo di Georges Simenon del 1960

Musica
Betty – album degli Helmet del 1994
Betty – singolo di Brooke Fraser del 2010
Betty – singolo dei Baustelle del 2017
Betty – singolo di Taylor Swift del 2020

Onomastica
Betty – variante inglese del nome proprio di persona femminile Betta

Altro
Betty – balletto romantico di Joseph Mazilier del 1846